Ndoye (ou N'Doye) peut désigner :
 Abdoulaye Ndoye (1951-), artiste sénégalais
 Amadou Assane Ndoye (1890-1974), homme d'affaires et homme politique sénégalais
 Birama Ndoye (1994-), footballeur sénégalais
 Cheikh N'Doye (1986-), footballeur sénégalais
 Coumba Niang Ndoye (1993-), taekwondoïste sénégalaise
 Dame N'Doye (1985-), footballeur sénégalais
 Doudou Ndoye (1944-), homme politique sénégalais
 Falla N'Doye (1960-), arbitre sénégalais de football
 Ibrahima Ndoye (1971-), journaliste sénégalais
 Issa Ndoye (1985-), footballeur sénégalais
 Kéné Ndoye (1978-2023), athlète sénégalaise
 Maïmouna Ndoye Seck (1962-), ingénieure et femme politique sénégalaise
 Maleye N'Doye (1980-), joueur sénégalais de basket-ball
 Mariama Ndoye (1953-), femme de lettres sénégalaise
 Mohamadou Ndoye, dit Ndoye Douts, artiste sénégalais
 Moustapha Ndoye (1968-2009), cinéaste sénégalais
 Mustapha N'Doye (1969-), ancien joueur français de basket-ball
 Odette Ndoye (1992-), volleyeuse française 
 Ousmane N'Doye (1978-), footballeur sénégalais 
 Youssou Ndoye (1991-), joueur sénégalais de basket-ball.

 Ndoye Demba, linguère (princesse dans l'ancien Sénégal)